Hr.Ms. Reinier Claeszen (1894) - monitor
 Reinier Claeszen - viceadmiraal, naamgever van bovenstaand schip